El término muestra puede referirse, en esta enciclopedia:

En el comercio

 a una muestra, pequeña cantidad de producto que se enseña o regala para darlo a conocer o promoverlo;

En la estadística
 a una muestra, un conjunto de casos de una población estadística;

En la electrónica
 a una muestra, un conjunto de valores tomados de una señal continua;

En el arte
 a una muestra, una exhibición de obras de arte de carácter itinerante o temporal;

En las ciencias biológicas y de la salud
 a una muestra, una cantidad limitada de una sustancia o material utilizada para representar y estudiar sus propiedades (como las muestras biológicas).

Muestral
El término muestral es el adjetivo correspondiente al sustantivo "muestra". El Diccionario de la lengua española (RAE) indica que su uso es específico de la biología y las matemáticas. En esta enciclopedia, puede aludir:

a una distribución muestral, lo que resulta de considerar todas las muestras posibles que pueden ser tomadas de una población;
a un estadístico muestral, medida cuantitativa derivada de un conjunto de datos de una muestra;
a un error muestral o error de estimación, el que surge a causa de observar no la población completa, sino una muestra;
a una media muestral;
a un espacio muestral o espacio de muestreo (representado con los símbolos E, S, Ω o U), el conjunto de todos los posibles resultados individuales de un experimento aleatorio;
a una varianza muestral;
a un sesgo muestral, la distorsión que se introduce debido a la forma en que se selecciona la muestra;
a un momento muestral, los valores que caracterizan a una muestra aleatoria.